Der Geely GE ist eine Limousine der oberen Mittelklasse des chinesischen Automobilherstellers Geely und stellte zunächst die Hybridvariante des Geely GC9 dar.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der GE als neues Geely-Topmodell im Rahmen der Beijing Auto Show im April 2018. Seit Ende Mai 2018 wird das Fahrzeug in China zu Preisen ab 136.800 ¥ in fünf Ausstattungsvarianten verkauft. Das Fahrzeug soll Teil einer neuen Geely-Strategie sein, nach der bereits 2020 rund 90 Prozent des Umsatzes mit elektrifizierten Modellen gemacht werden soll.

Technik 
Angetrieben wird die Limousine entweder von einem  starken Mildhybriden (MHEV) oder einem bis zu  starken Plug-in-Hybriden (PHEV). Beide Antriebe nutzen als Basis einen  starken 1,5-Liter-Ottomotor mit drei Zylindern, der auch im Volvo XC40 zum Einsatz kommt. Während im MHEV ein 48-Volt-Bordnetz, das zusammen mit dem Riemen-Startergenerator die Mildhybrid-Technologie bildet, verbaut wird, kann der PHEV auch bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Antriebsstrang des Geely GE auch in zukünftigen Volvo-Fahrzeugen zum Einsatz kommt.

Seit August 2019 ist auch ein nicht elektrifizierter 1,8-Liter-Ottomotor mit  erhältlich.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (chinesisch)

Limousine
Hybridelektroautomodell